Нанино () — итальянская фамилия. Известные носители: